Сламет:

 Сламет — второй по высоте стратовулкан в Индонезии и острова Ява.
 Сламет, Бинг (1927—1974) — индонезийский актёр, певец, поэт-песенник, комик.
 Сламет, Винарни (род. 1975) — индонезийская тяжелоатлетка.